Zanesovići (Bugojno, BiH), naselje kod Bugojna
 Zanesovići (jezero), jezero kod Bugojna